Carmencita –  amerykański film krótkometrażowy z 1894 roku
 Carmencita –  niemiecki film z 1897 roku